Gottfurcht ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Gottfurcht (1901–1973), deutsch-britischer Drehbuchautor
 Hans Gottfurcht (1896–1982), deutscher und internationaler Gewerkschaftsfunktionär